Die Abkürzung UWA steht für:
 University of Western Australia
 University of West Alabama

Siehe auch:
 Aberystwyth University, bis 2007 bekannt als University of Wales, Aberystwyth

UWA